Caimito peut désigner :
 Caimito, une municipalité de Colombie
 Caimito, une ville et une municipalité de Cuba
 un corregimiento de la province de Panama Ouest au Panama